The Westin Virginia Beach Town Center é um arranha-céu de 38 andares, localizado no centro de Virginia Beach. Um hotel de 4 estrelas de 236 quartos ocupa os primeiros 15 andares do edifício, enquanto os andares superiores são residenciais. Os 119 condomínios nos andares superiores variam de 900 a 370 m². A construção começou em 2006. Após a conclusão em 2008, tornou-se o edifício mais alto da Virgínia, ultrapassando o James Monroe Building em Richmond. Em 2018, a parte do hotel do edifício foi reformada.

Referências 

Arranha-céus da Virgínia
Edifícios e estruturas terminadas em 2007
!Artigos com coordenadas no Wikidata